Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулися 17 травня.

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

400 метрів вільним стилем (чоловіки)